Caico steht für:
 Caico Cycling Team, Radsportteam
 Caicó, Stadt in Brasilien (Rio Grande do Norte)